Optimalisatie (compiler)
 Optimalisatie (beleggen)
 WAN-optimalisatie
 Wiskundige optimalisatie